La aprobación puede significar:

 Aprobación, una afirmación o permiso.
 Índice de aprobación, término electoral que muestra la aprobación de una persona o programa
 Votación de aprobación, un sistema de votación
 Aprobación de un medicamento, aprobación formal del gobierno de un medicamento para su venta